Иван Александрович Гаврилов (1 августа 1902 года — 23 августа 1944 года) — советский военный политработник, генерал-майор (24.08.1943).

Биография 
Родился в августе 1902 года в деревне Романцево, ныне Весьегонского района в Тверской области.

В 1922 году окончил сельскую школу.

В 1924 году призван в РККА, окончил школу младших командиров. В 1925 году демобилизовался из армии.

В 1927 году вступил в ВКП(б).

С 1932 года вновь поступил на службу в РККА, окончил трёхмесячные курсы политсостава и сборные курсы политсостава.

В апреле 1934 года назначен на должность комиссара 3-го батальона 33-й стрелково-пулемётной бригады.

С августа 1937 года назначен на должность заместителя начальника политотдела 7-го механизированного корпуса, с марта 1938 года начальник политотдела этого корпуса.

с июля 1938 года — ответственный секретарь партийной организации 33-й стрелково-пулемётная бригады.

В 1939—1940 гг. полковой комиссар Гаврилов участвует в Советско-финской войне, за боевые отличия в которой награждён орденом Красного Знамени.

С июля 1940 года — начальник политотдела 2-го танкового корпуса.

С 20 марта 1941 года — заместитель командира 18-го механизированного корпуса по политической части.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности.

с августа 1941 года — комиссар, а с 27 сентября заместитель командира 23-й танковой бригады по политической части.

В марте 1942 года бригадный комиссар Гаврилов назначен на должность начальника политотдела 16-й армии (2-го формирования).

С 27 августа 1942 года — заместитель командира 10-го танкового корпуса по политической части.

С сентября 1942 года — Гаврилов член Военного Совета 24-й, а с 13 апреля 1943 года 4-й гвардейской армии.

24 августа 1943 года — присвоено воинское звание — генерал-майор.

23 августа 1944 года, погиб в ходе Ясско-Кишинёвской операции подорвавшись на мине.

Похоронен на  в городе Одесса.

Награды 
 три ордена Красного Знамени (21.03.1940, 12.04.1942, 04.02.1943)
 орден Кутузова I степени (13.09.1944)
 орден Отечественной войны I степени (22.02.1944)
 Медали в.т.ч.:
 «За боевые заслуги» (03.11.1944) 
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Сталинграда»

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  Хроника Великой войны: 1939—1945

Примечания 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Политработники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники битвы за Днепр
Участники Курской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны